Фёдор Яковлевич Котов (3 октября 1927 года — 30 января 2013 года) — советский государственный деятель, первый заместитель Министра машиностроения СССР. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Биография 
Родился 3 октября 1927 г. в с. Сетное, Сумской области.  в 1949 году окончил Шосткинский химико-технологический техникум, в 1956 году Ленинградский Военно-механический институт.

 1949-1961 гг. — завод «Сибсельмаш» г. Новосибирск. Мастер, зам. начальника цеха по производству корпусов снарядов и авиабомб, главный технолог СКТБ, Начальник ОТК, зам. главного инженера, начальник производства.

 1961-1964 гг. — главный инженер Новосибирского Электромеханического завода.

 1964-1969 гг.- директор завода им. Коминтерна г. Новосибирск.

 1969-1976 гг. — директор завода «Сибсельмаш» г. Новосибирск.

 1976-1990 гг. — первый заместитель Министра машиностроения СССР.

Избирался депутатом Верховного Совета СССР.
Делегат XXIV Съезда КПСС.

Умер в Москве 30 января 2013 года.

Награды 

 Орден Ленина.
 Орден Октябрьской революции.
 2 ордена Трудового Красного Знамени.
 медали.
 Лауреат Государственной премии СССР.

Ссылки 
 Постановление СМ СССР
 О Ф.Я. Котове

Государственные деятели СССР
Заместители министров СССР
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС